:

 Dicliptera — род цветковых растений Диклиптера из семейства Акантовые
 Dicliptera — синоним названия вымершего отряда насекомых Archodonata из палеозойской эры